Andy Dorman – ex calciatore gallese
 Lee Dorman – bassista statunitense
 Maurice Henry Dorman – politico britannico
 Richie Dorman – ex calciatore gallese
 Sam Dorman – tuffatore statunitense
 Veniamin Davydovič Dorman – regista sovietico